MLI est un sigle, qui signifie :
 Mission locale d'insertion, un sigle de la formation professionnelle continue en France.
 Modulation de largeur d'impulsion, en électronique
 Mobile Linux Initiative, une organisation visant à standardiser les systèmes Linux pour appareil mobile.
 Multilayer Insulation, isolant thermique utilisé sur les satellites comprenant plusieurs couches de fines feuilles de couleur dorée afin notamment de limiter les pertes par rayonnement thermique.

MLI est un code, qui signifie :
 1051, le nombre 1051 en chiffre romain.

 Mali, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Mali a pour code alpha-2 ML
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Mali a pour code RMM

 Mali, selon la liste des codes pays du CIO

 Mali, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Mali a pour code alpha-2 ML

Code